Municipio de Aleppo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Aleppo (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Aleppo (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.